St. Jost steht für:

 Jodok (Heiliger), Klostergründer, Einsiedler und Pilger

St. Jost ist der Name folgender Kirchen:
 St. Jost (Český Krumlov), Tschechien
 St. Jost (Galgenen), Kanton Schwyz, Schweiz
 St. Jost (Langenfeld), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 St. Jost (Marburg), Hessen
 St. Jost (Trier), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Jodokuskirche